Кратер Брейслак () — крупный ударный кратер, находящийся в южной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского геолога немецкого происхождения Сципиона Брейслака (1748—1826) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 году.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются крупный кратер Клеро на западе; древний кратер Бароцци на севере; кратер Иделер на востоке-юго-востоке и крупный кратер Бэкон на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 48,6 км, глубина 3,52 км.

Кратер значительно разрушен за время своего существования, вал кратера перекрыт многочисленными мелкими кратерами. Одним из таких кратеров прорезан зубец в юго-восточной части вала. В северной части внутреннего склона вала лежит небольшой кратер. Высота вала над окружающей местностью 1120 м, объем кратера составляет приблизительно 1900 км³.. Дно чаши кратера сравнительно ровное, отмечено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны